Als Liebesinsel werden Inseln und Eilande unter anderem in diesen Gewässern bezeichnet:

Deutschland:
 im Edersee, zwischen Bringhausen und Scheid, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen – siehe Liebesinsel (Edersee)
 im Großen Eutiner See, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 im Stadtparksee im Hamburger Stadtpark, im Südosten des Parks gelegen, Hamburg
 in der Havel, Namensvariante für die Insel Kleiner Wall in Berlin-Hakenfelde
 im Mirower See, bei Mirow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 in der Rodach, bei Marktzeuln, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 im Rummelsburger See, bei Berlin-Stralau, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin – siehe Liebesinsel (Spree)
 im Seffersbach, in Merzig, Kreis Merzig, Saarland
 in der Spree, in Lübben zwischen Puschkinstraße und Schlangengraben, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 im Stadtsee, bei Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg, siehe Liebesinsel (Templiner Stadtsee)
 im Teupitzer See bei Teupitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 im Bodensee vor der Halbinsel Mettnau bei Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg – siehe Liebesinsel (Bodensee)
 im Werlsee (auch Lindwallinsel), in Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Weltweit:
 im Jambeli-Archipel (Isla del Amor), Pazifik, vor der Küste Ecuadors
 in der Mur, bei Beltinci, Stadtgemeinde Maribor, Slowenien